Estêvão de Gama (), père de Vasco de Gama ;
 Estêvão de Gama (), deuxième fils de Vasco de Gama.